Хоакин Алехандро Ромо Лопес (; 19 ноября 1999 года) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника. В настоящее время выступает за чилийский клуб «Палестино».

Клубная карьера 
Ромо — воспитанник чилийского клуба «Палестино». С 2017 года является игроком основной команды. 14 мая 2017 года дебютировал в поединке чилийского чемпионата против «Депортес Темуко», выйдя на замену на 81-й минуте вместо Майкела Сандоваля. 6 июля 2017 года Ромо забил за команду свой первый гол, поразив ворота бразильского «Фламенго» в матче Южноамериканского кубка.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Палестино»